Ženská dvouhra US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvacet dva z nich se probojovalo z kvalifikace, z toho šest hráček jako šťastné poražené.

Obhájkyní titulu byla světová trojka a dvojnásobná šampionka newyorského majoru Naomi Ósakaová, kterou ve třetím kole vyřadila Kanaďanka Leylah Fernandezová z osmé desítky žebříčku.

Poprvé od French Open 2011 na grandslamu nestartovaly ani Venus, ani Serena Williamsovy. Na US Open obě sestry naposledy absentovaly v roce 2003. US Open 2021 se stal prvním grandslamem od zavedení systému 32 nasazených ve Wimbledonu 2001, na němž neprohrála žádná z dvaceti nejvýše nasazených hráček v úvodních dvou kolech.

Do přímého boje o newyorský titul postoupily 19letá Kanaďanka Leylah Fernandezová a 18letá Britka Emma Raducanuová. Jednalo se tak o první grandslamové finále dvou teenagerek od US Open 1999, kdy 17letá Serena Williamsová porazila 18letou Martinu Hingisovou. Poprvé od sezóny 2014 se do finále čtyř majorů probojovalo osm různých tenistek.

Emma Raducanuová zdolala Leylah Fernandezovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3, a to pouze tři měsíce od svého debutu na okruhu WTA Tour v Nottinghamu. Stala se tak historicky první kvalifikantkou bez ohledu na pohlaví, která vyhrála grandslamovou dvouhru a nejmladší grandslamovou šampionkou i finalistkou od 17leté Marie Šarapovové ve Wimbledonu 2004. Kvalifikací i soutěží prošla bez ztráty setu a soupeřkám neumožnila odehrát ani tiebreak.

Turnaj

První hrací týden

První kolo 
Šlágrem prvního kola se stal zápas dvou Američanek a kamarádek Sloane Stephensové a Madison Keysové, který představoval reprízu finále z roku 2017. Stejně jako před čtyřmi lety byla úspěšnější Stephensová, která sice nedokázala zápas dopodávat, ve zkrácená hře třetí sady dokázala i díky chybám Keysové proměnit svůj třetí mečbol. I zápas další vítězky US Open z roku 2016 Němky Angelique Kerberové proti Ukrajince Dajaně Jastremské musel rozhodnout tiebreak rozhodují sady. Jastremská přitom vedla ve třetím setu už 4–2 a následně podávala na postup, než Němka zvítězila poměrem míčů 7:3.

Bez zaváhání naopak postoupily obě finalistky předchozí ročníku. Obhájkyně Naomi Ósakaová deklasovala Češku Marii Bouzkovou, která dokázala držet krok s favouritou pouze v prvním setu. Prohrála na grandslamech deváté utkání v řadě, Ósakaová naopak prodloužila šňůru vítězných utkání na majorech hraných na tvrdém povrchu na patnáct zápasů. Viktoria Azarenková pak nedala šanci další české reprezentace Tereze Martincové. Ta sice vedla 4–1 a 30:0, od tohoto stavu jí však běloruská tenistka nepovolila ani jednu hru. Vítězný debut v hlavní soutěži US Open naopak slavila osmá nasazená Barbora Krejčíková.

Výhry řeckých tenistek Marie Sakkariové a Valentini Grammatikopoulouvé znamenaly, že vůbec poprvé v historii vyhrály dvě Řekyně alespoň jeden zápas v hlavní soutěži kteréhokoli grandslamu. Předtím do druhého kola postoupily na French Open 1968 Carol-Ann Kalogeropoulosová a Dionissia Asteriová, která však obdržela v prvním kole volný los.

Deblová jednička a patnáctá nasazená Elise Mertensová odvrátila šest mečbolů Rebecce Petersonové. Švédka měla nejdříve tři mečboly v řadě za stavy 5–3 ve druhém setu na podání Belgičanky, která díky třem esům dokázala hru otočit. Za stavu 6–5 pak na svém servisu nevyužila švédská tenistka další dvě příležitosti a nakonec prohrála zkrácenou hru. Mertensová se ujala ve třetím setu vedení, která neudržela a v závěru zápasu musela čelit dalšímu mečbolu. Zápas rozhodla zkrácená hra poměrem míčů 7:5 pro Mertensovou. Zápas trval 3 hodiny a 40 minut, čímž hráčky stanovily nový rekord nejdelšího ženského zápasu. O několik minut později byl dohrán stejně dlouhý zápas, trvající také 3.40 hodiny, mezi španělskou kvalifikatkou Rebekou Masarovou a Rumunskou Anou Bogdanovou. Všechny tři sady tohoto duely musel rozhodnout tiebreak. První získala poměrem 11:9 zkušenější Bogdanová, ve druhém se radovala jasně Masarová, ve třetím měly šance na výhru obě hráčky, postup si nakonec zajistila Španělka, když po odvrácení dvou mečbolů soupeřky využila svůj šestý.

Bývalá světová šestka a dvojnásobná čtvrtfinalistka ve Flushing Meadows, Španělka Carla Suárezová Navarrová, podlehla v úvodním kole Danielle Collinsové. Ve 32 letech tak ukončila profesionální kariéru.

Druhé kolo 
Světová čtyřka Karolína Plíšková se ocitla na prahu vyřazení ve druhém kole. Proti 20leté Američance Amandě Anisimovové dotáhla v rozhodujícím tiebreaku ztrátu míčů 2:5 a odvrátila mečbol. V utkání nastřílela 24 es, čímž vytvořila nový zápasový rekord US Open, který držela 21 esy Julia Görgesová z osmifinále v roce 2019.

Třetí kolo: Vyřazení Ósakaové a Bartyové 
Ve třetí fázi dohrála i obhájkyně finálové účasti, osmnáctá nasazená Běloruska Viktoria Azarenková, která ve třech setech nestačila na španělskou světovou desítku Garbiñe Muguruzaovou.

Šokem se stalo vypadnutí obhájkyně titulu a světové trojky Naomi Ósakaové, která nestačila na 18letou Leylah Annie Fernandezovou figurující na 73. místě klasifikace. Japonka přitom získala první sadu a soupeřce nabídla první brejkolovou příležitost až v závěru druhé sady za stavu her 6–5, kdy podávala na vítězství. Kanadská hráčka následně ovládla zkrácenou hru a po jediném breaku z úvodu třetí sady obhájkyni vyřadila. Jednalo se o první prohraný zápas Ósakaové na tvrdém povrchu na majoru od Australian Open 2020. Ani při třetím obhajobě titulu z majoru tak nedokázala dojít dál, než do čtvrtého kola. Po utkání uvedla, že zvažuje pauzu od tenisu, když zmínila, že po výhrách necítí radost, ale pouze úlevu. Kvůli psychickým problémům odstoupila již z antukového French Open a vynechala Wimbledon.

Také australská světová jednička a největší favoritka turnaje Ashleigh Bartyová nepostoupila do osmifinále, když o výhře čtyřicáté třetí hráčky žebříčku Shelby Rogersové rozhodl až tiebreak rozhodující sady. Bartyová dvakrát nedokázala zápas dovést při vlastním servisu do vítězného konce. Vyhrála přitom všech pět předchozích vzájemných duelů včetně čtyř v probíhající sezóně.

Druhý hrací týden

Osmifinále 
Osmifinálový duel světové devítky Barbora Krejčíková a desítky Garbiñe Muguruzaové představoval první vzájemný souboj mezi hráčkami figurujícími do desátého místa na žebříčku WTA na grandslamu od Australian Open 2020, kde ve čtvrtfinále Bartyová porazila Kvitovou. Krejčíková vedla už 6–3 a 4–0, než Španělka získala pět her v řadě a propracovala se při podání Češky ke třem setbolům, jež nedokázala využít. Za stavu 5–6 si Krejčíková vyžádala ošetření, které se v útrobách stadionu protáhlo na osm minut, což Muguruzaová po utkání zkritizovala. Po návratu dokázala česká tenistka vyhrát zkrácenou hru a postoupit do čtvrtfinále, kvůli špatnému zdravotnímu stavu musela stadion opustit s doprovodem lékaře. Později uvedla, že měla problémy s dýchaním a cítila se, jako kdyby se točil celý svět.

První set mezi jedenáctou Belindou Bencicovou a sedmou nasazenou Igou Świątekovou trval 84 minut. Byla tak o 14 minut delší než celé jejich poslední vzájemné utkání ve finále v Adelaide. Bencicová po prolomení podání Polky v úvodní hře celý set vedla a měla šance na zisk druhého breaku, za stavu 5–4 však set nedopodávala a o dvě hry později musela sama odvracet setbol. Ve zkrácené hře se ujala Świąteková vedení už 5:2, prohrála však čtyři body v řadě. Po třech nevyužitých šancích na zisk setu Bencicové měla Świąteková sama tři setboly, ani jeden však nedokázala využít. Zkrácenou hru nakonec vybojovala švýcarská olympijská vítězka poměrem míčů 14:12. Ta následně po zisku druhého setu po výsledku 6–3 postoupila do třetího čtvrtfinále na US Open.

Stá padesátá hráčka světa Britka Emma Raducanuová se stala osmifinálovou výhrou nad Shelby Rogersovou třetí kvalifikantkou v historii, která na US Open postoupila mezi poslední osmičku. Předtím tohoto výkonu dosáhly Barbara Gerkenová v roce 1981 a Kaia Kanepiová v roce 2017.  Americké přemožitelce světové jedničky Bartyové povolila za hodinu a pět minut hry pouze tři gamy.

Řekyně Maria Sakkariová přehrála v nočním zápase vítězku US Open z roku 2019 Biancu Andreescuovou, přestože byla kanadská hráčka v závěru druhého setu dva míčky od postupu. Zápas se stal svou délkou 3 hodiny a 30 minut šestým nejdelším zápasem probíhající sezóny a svým koncem ve 2:13 newyorského času nejpozději skončeným ženským zápasem v historii US Open. Podobně dlouhý noční zápas spolu již odehrály v březnu v semifinále Miami Open, kde vyhrála Andreescuová. První prohra v hlavní soutěži newyorského grandslamu a ztráta bodů za dva roky starý triumf znamenaly, že Andreescuová v novém vydání žebříčku WTA opustí první světovou desítku.

Čtvrtfinále 
V prvním čtvrtfinále se utkaly čerstvě 19letá Leylah Fernandezová debutující v této fázi turnaje a nasazená pětka Elina Svitolinová, pro kterou to byla již osmá čtvrtfinálová účast na grandslamech. Do utkání vstoupila lépe Kanaďanka, která nenabídla v prvním setu Svitolinové žádný brejkbol, sama jeden využila a sadu vyhrála poměrem 6–3. Ve druhém setu šla Svitolinová díky zlepšené hře a více chybující Fernandezové do vedení 5–1, set dokázala dopodávat až za stavu 5–3, kdy odvrátila tři možnosti soupeřky na rebreak. Rozhodující sada naopak přinesla náskok 5–2 pro kanadskou hráčku, Svitolinová však dokázala, byť byla několikrát dva míče od vyřazení, stav srovnat, aby o vítězce musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla lepší Fernandezová, když využila první mečbol a zvítězila poměrem míčů 7:5. Výhra nad druhou hráčkou z první desítky z ní učinila nejmladší přemožitelku dvou hráček umístěných do 5. místa na jednom grandslamu od US Open 1999, kdy podobný výsledek zaznamenala tehdy 17letá Serena Williamsová. Do semifinále US Open postoupila jako teprve třetí Kanaďanka po Carling Bassettové-Segusové a Biance Andreescuové.

Podstatně jednoznačnější bylo druhé čtvrtfinále, které nabídlo souboj mezi nasazenou osmičkou Barborou Krejčíkovou a dvojkou Arynou Sabalenkovou. Pro obě hráčky se jednalo u druhý souboj o semifinále na grandslamech, ale první na US Open. Krejčíková v prvním setu ani jednou nezískala své podání, zahrála pouze 5 winnerů proti 14 nevynuceným chybám a set prohrála poměrem 1–6. Druhý set rozhodlo jediné ztracené podání Češky hned v úvodu setu, na které již nedokázala zareagovat, když jí Sabalenková nenabídla ani jednu šanci na break. Vyřazení Krejčíkové jako poslední nevyřazené grandslamové vítězky znamenalo jistotu nové šampionky turnajů velké čtyřky.

Ve třetím souboji o semifinále změřily síly kvalifikantka a 150. hráčka světa Emma Raducanuová a čerstvá vítězka zlaté olympijské medaile Belinda Bencicová figurující na 12. místě. Do utkání vstoupila lépe favoritka Bencicová, od stavu 3–1 však prohrála pět her v řadě a zároveň tak celý set. Na začátku druhého setu Raducanuová odvrátila tři brejkboly Švýcarky, sama jeden následně využila a utkání dovedla do vítězného konce. Včetně kvalifikace tak zvládla již osmý zápas bez ztráty jediného setu. Z pozice kvalifikatky postoupila jako první hráčka v otevřené éře do semifinále US Open a celkově jako čtvrtá mezi poslední čtyři na jakémkoli grandslamu. Před ní to dokázaly pouze Christine Doreyová na Australian Open 1978, Alexandra Stevensonová ve Wimbledonu 1999 Nadia Podoroská na French Open 2020. V 18 se stala nejmladší semifinalistkou US Open po od roku 2005, kdy takto daleko došla Maria Šarapovová, když překonala den starý postup Fernandezové.

V posledním čtvrtfinále se utkaly Karolína Plíšková a Maria Sakkariová. V utkání dominovala díky kvalitnímu servisu Řekyně, která v prvním setu povolila Češce na příjmu pouze dva body, a díky jedinému využitému brejkbolu získala set za 36 minut hry. Obdobný průběh měla i druhá sada, když Plíšková poprvé uhrála více než dva body při servisu Sakkariové až v závěrečné hře, sama si však za celý zápas vypracovala jedinou šanci na zisk řeckého podání. Sakkariová vyřadila po Siniakové a Kvitové už třetí Češku a zároveň třetí hráčku nasazenou do desátého místa v řadě. Po French Open 2021 postoupila podruhé v kariéře do semifinále na grandslamu. Vyřazení Plíškové znamenalo, že obě dvě debutantky ve finále majoru.

Seminále 
Do prvního semifinále mezi nasazenou a světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou a Kanaďankou Leylah Fernandezovou vstoupila lépe běloruská favoritka. Díky agresivní hře rychle vedla 4–1, o náskok ale přišla a za stavu 6–5 nevyužila setbol. Ve zkrácené hře byla lepší 19letá debutantka v této fázi turnaje, která získala i pátý tiebreak, která na turnaji odehrála. Druhý set rozhodlo prolomení podání Kanaďanky za stavu 4–4, načež Sabalenková čistou hrou set doservírovala. Ve třeítm setu si obě hráčky držely svá podání až do stavu 3–2, kdy šla Fernandezová do vedení, hned následně však získala Běloruska rebreak. Za stavu 4–5, kdy světová dvojka podávala na setrvání v zápase, prohrála podání i vinou dvou dvojchyb čistou hrou. Leylah Fernandezová postoupila do prvního finále majoru v kariéře a po Bouchardové a Andreescuové jako třetí hráčka reprezentující Kanadu. Stala se i nejmladší finalistkou majoru od 17leté Šarapovové ve Wimbledonu 2004.

V tomto ohledu ji v následujícím semifinále předstihla Britka Emma Raducanuová, která přehrála Marii Sakkariovou. 18letá tenistka si v prvním setu vypracovala náskok 5–0, když odvrátila celkem sedm brejkbolů Řekyně a sama využila dvě ze tří takových šancí. Set dokázala dovést do úspěšného konce. Rychlý náskok si zajistila i ve druhém, když vedla 4–2. Za tohoto stavu odvrátila Sakkariová pět hrozeb dalšího ztraceného podání, Raducanuová ale dále nezaváhala a opět zvítězila ve dvou setech. Stala se historicky první kvalifikantkou ve finále grandslamové dvouhry bez rozdílu pohlaví a  první Britkou v této fázi majoru po 44 letech, když navázala na postup Virginie Wadeové.

Finále: První titul pro Raducanuovou 

Ve finále se střetly 19letá Kanaďanka Leylah Fernandezová a 18letá Britka Emma Raducanuová. Poslední grandslamové finále mezi dvěma teenagerkami se uskutečnilo na US Open 1999, kde se střetly 17letá Serena Williamsová a 18letá Martina Hingisová, obě však již v té době byly hráčkami z předních příček klasifikace. Souboj o titul představoval první souboj těhto hráček na okruhu WTA, když se předtím střetly pouze v 2. kolem juniorského Wimbledonu 2018, kde zvítězila Raducanuová.

Do utkání vstoupila lépe Raducanuová, která využila v druhém gamu svůj šestý brejkbol, o výhodu však přišla hned v následující hře. Obě tenistky si následně držely svá podání až do stavu 4–5, kdy Fernandezová podruhé ztratila své podání a po hodině hry i první sadu. Druhé dějství rozehrála lépe Kanaďanka, která zlikvidovala šance soupeřky na prolomení podání a následně sama Raducanuové brejkla. Britka na ztrátu podání odpověděla okamžitým rebreakem a ziskem čtyř her v řadě. Fernandezová při svém podání odvrátila dva mečboly, snížila na 3–5 a při podání Britky si vypracovala dvě šance na brejk, Raducanuová obě navzdory zranění kolene, kvůli němuž začala i krvácet a musela být ošetřována, odvrátila a proměnila třetí mečbol, když zahrála eso.

Raducanuová se stala historicky první kvalifikantkou bez ohledu na pohlaví, která vyhrála grandslamovou dvouhru, první tenistkou s 10 vítěznými zápasy na jediném turnaji, zároveň nejmladší grandslamovou šampionku Šarapovové Wimbledonu 2004, a první britskou vítězkou grandslamu od Virginie Wadeové ve Wimbledonu 1977. Ziskem grandslamu již při druhé účasti na turnajích velké čtyřky překonala rekord Selešové a Andreescuové, které triumfovaly při čtvrté takové účasti. Kvalifikací i soutěží prošla bez ztráty setu a soupeřkám neumožnila odehrát ani tiebreak. Nejvíce her jí odebrala v druhém kole kvalifikace Mariam Bolkvadzeová, která získala 8 gamů. V roli sté padesáté ženy žebříčku triumfovala jako nejníže postavená šampionka US Open od neklasifikované Kim Clijstersové v roce 2009.

Britka si do žebříčku WTA připsala 2 040 bodů, což je díky 40 bodům za úspěšnou kvalifikaci nejvyšší možný počet bodů, který může hráč za jeden turnaj obdržet. K tomu získala odměnu 2,5 milionu dolarů. Bodový zisk jí zajistil posun ze 150. místa o 127 příček, když v novém vydání figurovala na 23. místě. Jedinou mladší hráčkou hodnocenou výše tak byla 17letá Coco Gauffová. Fernandezová se posunula o téměř 50 pozic na 28. příčku.

Nasazené hráčky

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská dvouhra